„На нож“ може да се отнася за:
 На нож – боен вик
 На нож (тактика) – военна тактика
 На нож – филм по случай 100 години от Балканската война, 2012 г.
 На нож (Атака) – картина на худ. Ярослав Вешин, 1913 г.
 Войнишки паметник (Враждебна) – композиция в позата „на нож!“